

Таймслот 

 Таймслот ( — чарунка часу).
 Таймслот (у телерадіомовленні) — фіксований інтервал часу, який може бути зайнятий строго однією передачею; таймслот приблизно з 18:30 до 21:30 (для України) називається прайм-тайм.
 Таймслот — у мережах із поділом за часом (TDMA) — одиниця поділу каналу.